Il singolare dell'UniCredit Czech Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Hsieh Cheng-peng e Lee Hsin-han erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Nicholas Monroe e Simon Stadler hanno battuto in finale Mateusz Kowalczyk e Lukáš Rosol 6–4, 6–4.

Teste di serie

  Nicholas Monroe /  Simon Stadler (Campioni)
  Rik De Voest /  Raven Klaasen (quarti di finale)

  Mateusz Kowalczyk /  Lukáš Rosol (finale)
  Jaroslav Pospíšil /  Igor Zelenay (Withdrew)

Tabellone

Note 

UniCredit Czech Open 2013
ATP Challenger Tour 2013